Швеция на летних Олимпийских играх 1952 была представлена 206 спортсменами в 17 видах спорта.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

Соревнования в академической гребле на Играх 1952 года проходили с 20 по 23 июля. В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). Впервые с 1928 года для проигравших в полуфинале спортсменов был введён ещё один отборочный заезд. В финал A выходили 5 сильнейших экипажей.
 Мужчины

Ссылки 
 

Страны на летних Олимпийских играх 1952 года
Спорт в Швеции в 1952 году